Појам Врбен је топоним који се среће у неколико случајева:

 Врбен (Маврово и Ростуша), насељнео место у општини Маврово и Ростуша, Северна Македонија;
 Врбен (Крџали), насељнео место у Крџалијској области, Бугарска;
 Врбен (Пловдив), насељнео место у Пловдивској области, Бугарска.